California – siódmy studyjny album kalifornijskiej legendy punk rocka. Grupa przystąpiła do nagrywania albumu w zmienionym składzie. Założyciela zespołu Toma De Longa zastąpił mający polskie korzenie gitarzysta i wokalista Matt Skiba.
Album został wydany 1 lipca 2016 roku. Muzyka w albumie nawiązuje do pierwszych albumów, jest utrzymana w klimacie melodyjnego pop punka. Zespół słynący z poczucia humoru zamieścił na albumie dwa tzw. "joke song" :" Build this pool" oraz "Brohemian Rapsody", który ma być parodią piosenki zespołu Queen.

Lista utworów 
 1.	"Cynical" 1:55
 2.	"Bored to Death" 	3:55
 3.	"She's Out of Her Mind" 	2:42
 4.	"Los Angeles" 3:03
 5.	"Sober" 2:59
 6.	"Built This Pool" 	0:16
 7.	"No Future" 3:45
 8.	"Home Is Such a Lonely Place" 3:21
 9.	"Kings of the Weekend" 2:56
 10.	"Teenage Satellites" 3:11
 11.	"Left Alone" 3:09
 12.	"Rabbit Hole" 2:35
 13.	"San Diego" 3:12
 14.	"The Only Thing That Matters" 	1:57
 15.	"California" 3:10
 16.	"Brohemian Rhapsody" 	0:30

Długość całkowita 
42:36

Opinie 
Album zebrał bardzo pozytywne opinie zarówno wśród fanów jak i krytyków. Prestiżowy magazyn Rolling Stone ocenił go jako jeden z najlepszych albumów rockowych w 2016 roku.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2016